Essa é a 1ª edição da Taça Brasil de Futebol Americano, torneio criado num formato de Copa Nacional, sendo jogada nos moldes da Copa do Brasil entre outras, sempre no formato "mata-mata" (o clube derrotado é eliminado da competição). O importante torneio vai reunir oito dos melhore clubes brasileiros entre novembro de 2022 a março de 2023. Além disso, a Hinova Pay será o patrocínio másterm e com isso a empresa receberá o naming rights da Liga e se chamará Taça Brasil Hinova de Futebol Americano.

Será a terceira competição a nível nacional de futebol americano, após o fim da parceria da Brasil Futebol Americano e da Confederação Brasileira de Futebol Americano, que organizaram respectivamente a Liga BFA 2022 e o Brasileirão CBFA 2022.

Equipes Participantes

Tabela

Jogos

Quartas de Final

Semifinais

Final

Premiação

Campeonato Brasileiro de Futebol Americano
Competições de futebol americano do Brasil